Сезона 2012/13. Премијер лиге била је 21. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992-е. Сезона је почела 18. августа 2012. а завршила се 19. маја 2013. Манчестер сити је бранио титулу освојену годину дана раније.

Манчестер јунајтед је постао првак, обезбедивши титулу још у априлу, што је било први пут од сезоне 2005/06. када је то урадио Челси. Ово је Јунајтеду била 13. титула Премијер лиге, а укупно 20. титла шампиона Енглеске.

Осим Јунајтеда, пласман у Лигу шампиону обезбели су и другопласирани Манчестер сити, трећепласирани Челси, као и четвртопласирани Арсенал. Титулу најбољег стрелца поново је понео Робин ван Перси, који је постигао 26 голова.

У другу лигу су испали КПР, Рединг и Виган.

Састав Премијер лиге у сезони 2011/12

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2012/13.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Свонзи и Виган су такође обезбедили учешће у Лиги Европе, освајањем Лига, односноФА купа.

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти 

Премијер лига
Сезона 2012/13. у енглеском фудбалу